Sane (Acte), ciutat de la península Calcídica.
 Sane (Pal·lene), ciutat de la península Calcídica.